|-
| 23901 ||  || 25 septembrie 1998 ||  || 
|-
| 23902 - ||  || 20 septembrie 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 23903 - ||  || 20 septembrie 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 23904 Amytang ||  || 21 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 23905 - ||  || 21 septembrie 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 23906 - ||  || 21 septembrie 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 23907 - ||  || 21 septembrie 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 23908 - ||  || 26 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 23909 - ||  || 26 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 23910 - ||  || 26 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 23911 - ||  || 26 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 23912 - ||  || 26 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 23913 - ||  || 26 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 23914 - ||  || 26 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 23915 - ||  || 26 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 23916 - ||  || 26 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 23917 - ||  || 26 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 23918 - ||  || 26 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 23919 - ||  || 26 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 23920 - ||  || 26 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 23921 - ||  || 26 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 23922 Tawadros ||  || 26 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 23923 - ||  || 26 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 23924 Premt ||  || 26 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 23925 - ||  || 26 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 23926 - ||  || 26 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 23927 - ||  || 20 septembrie 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 23928 Darbywoodard ||  || 26 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 23929 - ||  || 18 septembrie 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 23930 - ||  || 18 septembrie 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 23931 - ||  || 21 septembrie 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 23932 - ||  || 13 octombrie 1998 || Caussols || 
|-
| 23933 - ||  || 14 octombrie 1998 || Catalina || CSS
|-
| 23934 - ||  || 13 octombrie 1998 ||  || K. Korlević
|-
| 23935 - ||  || 13 octombrie 1998 || Višnjan Observatory || K. Korlević
|-
| 23936 - ||  || 13 octombrie 1998 || Višnjan Observatory || K. Korlević
|-
| 23937 Delibes ||  || 15 octombrie 1998 || Caussols || 
|-
| 23938 - ||  || 14 octombrie 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 23939 - ||  || 14 octombrie 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 23940 - || 1998 UE || 16 octombrie 1998 || Catalina || CSS
|-
| 23941 - ||  || 16 octombrie 1998 ||  || K. Korlević
|-
| 23942 - ||  || 16 octombrie 1998 || Višnjan Observatory || K. Korlević
|-
| 23943 - ||  || 20 octombrie 1998 || Caussols || 
|-
| 23944 Dusser ||  || 20 octombrie 1998 || Caussols || ODAS
|-
| 23945 - ||  || 20 octombrie 1998 || Caussols || ODAS
|-
| 23946 Marcelleroux ||  || 22 octombrie 1998 || Caussols || ODAS
|-
| 23947 - ||  || 23 octombrie 1998 || Caussols || ODAS
|-
| 23948 - ||  || 25 octombrie 1998 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 23949 Dazapata ||  || 28 octombrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 23950 - ||  || 18 octombrie 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 23951 - ||  || 18 octombrie 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 23952 - ||  || 18 octombrie 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 23953 - ||  || 18 octombrie 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 23954 - ||  || 28 octombrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 23955 - ||  || 18 octombrie 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 23956 - ||  || 10 noiembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 23957 - ||  || 10 noiembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 23958 - ||  || 10 noiembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 23959 - ||  || 10 noiembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 23960 - ||  || 10 noiembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 23961 - ||  || 11 noiembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 23962 - ||  || 18 noiembrie 1998 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 23963 - ||  || 18 noiembrie 1998 ||  || 
|-
| 23964 - ||  || 21 noiembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 23965 - ||  || 21 noiembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 23966 - ||  || 18 noiembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 23967 - ||  || 14 decembrie 1998 ||  || K. Korlević
|-
| 23968 - ||  || 8 decembrie 1998 || Caussols || 
|-
| 23969 - ||  || 15 decembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 23970 - ||  || 21 decembrie 1998 || Caussols || 
|-
| 23971 - ||  || 25 decembrie 1998 ||  || K. Korlević, 
|-
| 23972 - || 1999 AA || 3 ianuarie 1999 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 23973 ||  || 5 februarie 1999 ||  || 
|-
| 23974 - ||  || 12 februarie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 23975 Akran ||  || 12 februarie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 23976 - ||  || 23 februarie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 23977 - ||  || 14 aprilie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 23978 - ||  || 10 mai 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 23979 - ||  || 12 mai 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 23980 Ogden ||  || 14 mai 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 23981 Patjohnson ||  || 9 iunie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 23982 - ||  || 9 iunie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 23983 - ||  || 13 iulie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 23984 - ||  || 14 iulie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 23985 - ||  || 12 iulie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 23986 - ||  || 12 iulie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 23987 - ||  || 13 iulie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 23988 Maungakiekie || 1999 RB || 2 septembrie 1999 ||  || 
|-
| 23989 Farpoint || 1999 RF || 3 septembrie 1999 || Farpoint || , 
|-
| 23990 Springsteen ||  || 4 septembrie 1999 ||  || 
|-
| 23991 - ||  || 6 septembrie 1999 ||  || K. Korlević
|-
| 23992 Markhobbs ||  || 7 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 23993 - ||  || 7 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 23994 Mayhan ||  || 7 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 23995 Oechsle ||  || 7 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 23996 - ||  || 8 septembrie 1999 ||  || K. Korlević
|-
| 23997 - ||  || 8 septembrie 1999 || Višnjan Observatory || K. Korlević
|-
| 23998 - ||  || 8 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 23999 Rinner ||  || 9 septembrie 1999 ||  || L. Bernasconi
|-
| 24000 Patrickdufour ||  || 10 septembrie 1999 || Saint-Michel-sur-Meurthe || L. Bernasconi
|-